El Distrito judicial de Ica es una de las divisiones administrativas judiciales en las que se divide el territorio peruano.

Tiene como sede la ciudad de Ica y su competencia se extiende a toda la Región Ica además de la provincia de Huaytará de la Región Huancavelica.

Fue creado por Decreto Ley N.º 8452 y se instaló el 17 de marzo de 1937 bajo la presidencia de Óscar R. Benavides.

Consta de una Sala Civil, dos Salas Penales y dos Salas Mixtas Descentralizadas en la ciudad de Chincha.

Véase también 
Poder Judicial del Perú

Distritos judiciales de Perú